Le nom « Charles de Bourbon-Condé » peut désigner plusieurs princes de la maison de Condé :
 Charles de Bourbon-Condé (1566-1612), comte de Soissons, fils de Louis Ier de Condé et de Françoise d’Orléans-Longueville ;
 Charles de Bourbon-Condé (1700-1760), comte de Charolais, fils de Louis III de Condé et de Louise-Françoise de Bourbon.